Tuskegee – miasto w USA w stanie Alabama
 Badanie Tuskegee – eksperyment medyczny
 Tuskegee Airmen – popularna nazwa 332 Grupy Myśliwskiej USAAF